Sikhoraphum (în ) este un district (Amphoe) din provincia Surin, Thailanda, cu o populație de 138.020 de locuitori și o suprafață de 561,623 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 15 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 226 de sate (muban).

Amphoe în provincia Surin